Аллерой:
 Аллерой — тейп.

Топоним 
 Аллерой — село в Курчалоевском районе Чечни.
 Аллерой — село в Ножай-Юртовском районе Чечни.